O Iracema Sport Club foi um clube brasileiro de futebol da cidade de Fortaleza, capital do estado de Ceará, fundado em 1920, disputando apenas o estadual de 1938.

Iracema
Clubes de futebol fundados em 1920
Fundações no Ceará em 1920